

Localidades 

 Cogny (Cher)
 Cogny (Ródano)

Desambiguação